Ла Лагунита има више значења:

 Ла Лагунита (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лагунита (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лагунита, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лагунита (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лагунита (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Лагунита (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Лагунита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Лагунита (Зарагоза, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Лагунита (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагунита (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагунита (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагунита (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагунита (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагунита (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагунита (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагунита (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагунита (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагунита (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагунита (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагунита (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагунита (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагунита (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагунита (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагунита (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагунита, Ла Хоја (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагунита (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагунита (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагунита (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагунита (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лагунита (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагунита (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагунита (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагунита (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагунита (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагунита, Лагуна Сека (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагунита (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагунита (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагунита (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагунита (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагунита (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лагунита (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лагунита (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лагунита (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагунита, Ел Серито (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагунита (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагунита, Ваље Алто (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагунита (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагунита (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагунита (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагунита (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагунита (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лагунита (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагунита (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагунита, Пуенте де Тијера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагунита (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагунита (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагунита (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагунита (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагунита (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лагунита (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лагунита (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лагунита, Лагунита де лос Васкез (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лагунита, Сан Рафаел (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лагунита (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лагунита, Ел Орито (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лагунита (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагунита (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лагунита (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лагунита (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лагунита (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лагунита (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лагунита (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Лагунита (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лагунита, Магеј Мочо (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лагунита (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лагунита (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лагунита (Зарагоза, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лагунита (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лагунита (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лагунита (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лагунита (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лагунита (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лагунита (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагунита, Паскуал Бањуелос (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагунита (Ел Платеадо де Хоакин Амаро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагунита (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагунита (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагунита (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагунита (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагунита (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагунита (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лагунита (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику